«Ángel Morales» - conjunto del nombre propio Ángel y el apellido Morales - puede referirse a:

Personajes 
 Ángel Morales Cuerva (1975-), futbolista español; o
 Ángel Morales Santos (1975-), futbolista argentino.